Pod Abydos nad Hellespontem rozegrały się trzy bitwy:
 Bitwa pod Abydos (200 p.n.e.) w kampanii macedońskiego króla Filipa V 
 Bitwa pod Abydos (322 p.n.e.) w wojnie lamijskiej
 Bitwa pod Abydos (989) w bizantyjskiej wojnie domowej